

Codici 
 WHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Angeles Whiteman (Stati Uniti)

Sigle
WHP – dall'inglese, with high probability, ovvero "con elevata probabilità"; acronimo utilizzato in matematica e statistica